Маркиз де Пеньяфьель — испанский дворянский титул. Он был создан 1 октября 1568 года королем Испании Филиппом II для Хуана Тельес-Хирона и Гусмана, 2-го герцога де Осуна и 6-го графа де Уренья.

Название титула происходит от названия муниципалитета Пеньяфьель, провинция Вальядолид, автономное сообщество Кастилия и Леон.

История 
Подъем дома Тельес-Хирон начался с Педро Хирона (1423—1466). Он был сыном  (ок. 1380—1449), кастильского дворянина, сеньора де Фречоса, и Марии Пачеко, сеньоры виллы Бельмонте.

В молодости Педро Хирон попал ко двору короля Кастилии Хуана II, где поступил на службу к инфанту Энрике, будущему королю Энрике IV в качестве пажа, завоевав дружбу инфанта. В 1445 году Педро Хирон получил во владение виллы Тьедра и Уренья от короля Хуана II.

После вступления на престол короля Кастилии Энрике IV Педро Хирон получил сеньории Осуна, Пеньяфьель, Брионес, Фречилья, Морон-де-ла-Фронтера, Арчидона, Аррабаль, Касалья-де-ла-Сьерра, Хельвес, Ольвера, Вильяфречос, Вильямайор, Гуриэль-де-ла-Сьерра и Сантибаньес.

2 мая 1466 года Педро Хирон учредил майорат для своего сына  (1453—1469). Он был старшим сыном Педро Хирона от внебрачной связи с Инес де лас Касас, который был узаконен папской буллой 22 апреля 1456 года и указом короля Энрике IV 30 апреля 1459 года. 25 мая 1464 года король Кастилии Энрике IV пожаловал Альфонсу Тельес-Хирону титул графа де Уренья. Альфонсо женился на Бланке де Эррера, сеньоре де Педрас-де-ла-Сьерра, но умер бездетным, поэтому ему наследовал его младший брат Хуан Тельес-Хирон, 2-й граф де Уренья.

 (1456—1528), 2-й граф де Уренья, был 3-м сеньором де Осуна и Пеньяфьель. Он женился на Леонор де ла Вега и Веласко, дочери Педро Фернандеса де Веласко (1425—1492), 2-го графа де Аро, и Менсии де Мендоса, сестры герцога Инфантадо и маркиза де Сантильяна. Ему наследовал его старший сын.

 (? — 1531), 3-й граф де Уренья, 4-й сеньор де Осуна и Пеньяфьель, был женат на Менсии де Гусман, дочери Хуана Алонсо де Гусмана, 3-го герцога де Медина-Сидония. После смерти своего зятя, Энрике де Гусмана, 4-го герцога де Медина-Сидония (1494—1513), Педро Хирон и Веласко стал претендовать на герцогский титул от имени своей жены, не признавая в качестве преемника его сводного брата, Алонсо Переса де Гусмана, утверждая, что он является незаконным сыном 3-го герцога де Медина-Сидония. Но герцогство Медина-Сидония осталось под контролем дома Гусманов, а Педро Хирон отказался от своих претензий. Ему наследовал его младший брат.

 (1494—1558), 4-й граф де Уренья, 5-й сеньор де Осуна и Пеньяфьель, был женат на Марии де ла Куэве и Толедо, дочери Франсиско Фернандеса де ла Куэвы, 2-го герцога де Альбуркерке, и Франсиски Альварес де Толедо. Ему наследовал его сын.

 (1537—1590), 5-й граф де Уренья, 6-й сеньор де Осуна и Пеньяфьель, 5 октября 1562 года получил от короля Испании Филиппа II титул 1-го герцога де Осуна. Первым браком он женился на Леонор Анне де Гусман и Арагон (1540—1573), дочери Хуана Альфонсо Переса де Гусмана, 6-го герцога де Медина-Сидония, от брака с которой у него было одиннадцать детей. Во второй раз он вступил в брак со своей кузиной Изабель де ла Куэва и Кастилья, от которой у него было еще двое детей. Ему наследовал его сын от первого брака.

Хуан Тельес-Хирон и Гусман (1554—1600), 2-й герцог де Осуна и 6-й граф де Уренья, в 1568 году получил от короля Испании Филиппа II титул 1-го маркиза де Пеньяфьель.

Дом Тельес-Хирон, получавший новые титулы и владения, стал одним из самых важных дворянских родов в королевстве.

Маркизы де Пеньяфьель 

Герцоги де Осуна носили титул маркизов де Пеньяфьель в течение трех столетий, до смерти бездетного Мариано Тельес-Хирона и Бофорт-Спонтина, 12-го герцога де Осуна (1814—1882). После дальнейшего распределения его многочисленных титулов между его родственниками маркизат Пеньяфьель перешел к семье Рока де Тогорес, где он оставался, пока в 1956 году его унаследовала Анхела Мария де Солис-Бомонт и Тельес-Хирон (род. 1950), герцогиня де Аркос, старшая дочь и наследница 16-й герцогини де Осуна. В 2015 году после смерти своей матери Анхела Мария де Солис-Бомонт и Тельес-Хирон унаследовала её многочисленные титулы, в том числе титул 17-й герцогини де Осуна. В 2016 году Анхела Мария де Солис-Бомонт уступила титул маркизы де Пеньяфьель своей старшей дочери Анхеле Марии де Уллоа.

См. также 
 Герцог Осуна

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto "Salazar y Castro, C.S.I.C.

Маркизы Испании